Esistono più comuni francesi con questo nome

 Rocquemont – Oise
 Rocquemont – Senna Marittima